Niedersachsen-Lexikon oder Niedersachsenlexikon steht für:
 Niedersachsenlexikon (1969)
 Niedersachsen-Lexikon (2004)